Два — многозначный термин:
 два — число, цифра;
 Два — приток реки Монгала в Демократической Республике Конго;
 Два — приток реки Ван в Кот-д’Ивуаре;
 Два — приток реки Сандис в ЮАР;
 Два — населённый пункт в Кении;
 Два — населённый пункт в Демократической Республике Конго.

См. также 
 2 (значения)
 Двойка
 № 2